kovács, mesterség
Kovács, régi magyar családnév